Osoby o tym nazwisku:
 Monica Giuntini – włoska polityk i samorządowiec
 Osvaldo Giuntini – rzymskokatolicki duchowny